Bailen ist der Familienname von:
 Nick Bailen (* 1989), weißrussischer Eishockeyspieler

Bailén bezeichnet:
 Bailén, spanische Gemeinde in der Provinz Jaén, Andalusien